В спортивном бридже можно выделить два вида заявок - натуральные и ненатуральные. Натуральные заявки обещают наличие некоторой длины в заявленной масти. Например, открытие 1, которое в большинстве систем обещает не менее 5 карт в червовой масти (см., например, ).

Заявки, которые имеют какое-то специальное значение, не связанное непосредственно с называемой мастью, называются ненатуральными, искусственными или конвенционными. Например, открытие 1 в системе Пресижн, которое обещает сильную руку. Или заявка 2БК на открытие оппонентов, которая обещает как минимум по 5 карт в трефе и бубне (конвенция "необычный бескозыря").

На самом деле, это различие весьма условное, так как почти все натуральные заявки содержат кроме информации о масти ещё и дополнительную информацию, например, об уровне силы. Так, открытие 1 в масти в большинстве современных систем торговли обещает силу не менее 12 Пунктов.

На сегодняшний день существует огромное количество уже разработанных конвенций. Кроме того, каждая пара может придумать и играть свои конвенции.

Конвенции обычно делят на несколько групп. Так, существуют деструктивные конвенции, единственной целью которых является создание проблем в торговле оппонентам. Они обычно делаются на руках, содержащих мало очков. Существуют конвенции шлемовой торговли, которые позволяют выяснять, можно ли сыграть в сдаче Малый шлем или Большой шлем.

Использование конвенций 

Использование конвенций имеет две стороны. С одной стороны, конвенции позволяют улучшить торговлю из-за того, что многие типы сдач хорошо подходят для конвенционных заявок. Однако, использование сложных конвенций с большим количеством вариантов приводит к тому, что нагрузка на память и внимание игроков существенно возрастает. Любое забывание конвенции или её части обычно приводит к неправильному контракту и плохому результату. Поэтому, многие эксперты не рекомендуют использовать большое количество конвенций в игре.

Кроме того, по правилам бриджа, игроки обязаны раскрыть своим оппонентам полную информацию о конвенциях, которые они используют.
Для этих целей также может быть использована конвенционная карта.

Коричневые конвенции 

Из всего набора конвенций выделяют особую группу - Коричневые конвенции. Коричневые конвенции - это заявки, которые не обещают ни одной конкретной масти в слабом варианте. Защита против таких конвенций довольно сложна и требует специальных соглашений между партнёрами, которые затруднительно иметь на все случаи применения коричневых конвенций. Таким образом, использующие коричневые конвенции получают преимущество, связанное с тем, что оппоненты просто не обсуждали способы защиты против таких заявок.

В связи с этим, сейчас практически на всех спортивных соревнованиях использование коричневых конвенций запрещено. Эти запреты обычно не распространяются на финалы международных и национальных турниров, где квалификация игроков очень высока.

Популярные современные конвенции 
 Стейман - используется в торговле после открытия 1БК для поиска мажорного соответствия. 
 Блэквуд, Римский Блэквуд - вопрос о количестве тузов в шлемовой торговле. 
 Чекбек (синонимы: Гаджет, Магистр) - вопрос, который просит уточнить силу и расклад в определённых последовательностях торговли. 
 Трансфер - заявка на ступень или несколько ступеней ниже своей масти. Предлагает заявить эту масть партнёру. Обычно для того, чтобы контракт разыгрывался с более сильной руки. Это создаёт дополнительные проблемы вистующим.
 Вилкош - открытие 2♦, которое обещает расклад 5-5 в неизвестных мастях и относится к коричневым конвенциям. В последнее время на смену этой конвенции приходит Малти. 
 Малти - многозначное искусственное открытие 2♦.
 Раптор (Варшавский БК) - вход 1БК на мастевое открытие оппонента, показывающий двухмастный расклад.
 Необычный БК.
 Краковский БК.
 Сплинтер.
 Вызов Шурига - позволяет выяснить возможность гейма после открытия 1 в мажоре и подъёма этого открытия партнёром на уровне 2.
 Лебензоль.
 Гербер - вариант вопроса о количестве тузов, чаще в бескозырной шлемовой торговле.
 Контра Лайтнера - в отличие от остальных конвенций направлена не на достижение наилучшего контракта своей парой, а на разрушение контракта оппонентов. Требует от партнёра необычной атаки.

Описания основных конвенций

Конвенция «Раптор» 
Раптор — конвенционный вход 1БК на открытие оппонентов 1 в масти. Другие названия: «польский 1БК», «варшавский 1БК». Приоритет в изобретении точно не установлен. Конвенция пользуется большой популярностью в Польше.

После натурального открытия оппонентов 1♦ заявка 1БК показывает карту с силой в пределах 7-15 PC и раскладом пять или больше треф с мажорной четвёркой. После открытий 1♥/1♠ показывает ровно четвёрку во втором мажоре и минорный пятикарт.

В секвенции 1♥/1♠ - 1БК - ? заявка партнёра входящего 2♣ - поиск минора.

Многие пары используют Раптор только на мажорное открытие, а 1БК на 1 - обычный силовой (15-17 PC) вход.

Если пара использует конвенцию Раптор, то, естественно, сильная равномерная рука показывается иным способом, например, через контру с последующей бескозырной заявкой.

Примеры употребления конвенции Раптор см.  и .

Конвенция Стеймана 
Стейман - заявка 2♣ в ответ на открытие партнёра 1БК, просит партнёра показать ближайшую мажорную четвёрку.

Конвенция в варианте сайта "Гамблер": 

Стейман даётся со следующими типами рук:
 от силы инвита с мажорной 4кой;
 со слабой рукой (от 0РС) с трехцветом без трефы, расклад типа 4351 или 4441.
Ответы открывающего:
 2♦ - нет мажорных четверок;
 2♥ - есть 4ка ♥, возможна 4ка ♠;
 2♠ - есть 4ка ♠, нет 4ки ♥.

Со слабой рукой без трефы пасуется любой ответ партнёра, иначе:

Примечание: Стейман не используется после контры оппонентов на открытие 1БК (если только пара не договорится об ином).
Однако Стейман применяется после входа партнёра 1БК на ненатуральное открытие оппонентов 1 в миноре, а также в следующей торговле:

Здесь 2♣ - Стейман.

Другие варианты ответов 
Используют также следующую систему ответов:

 2♦ - нет мажорных четверок;
 2♥/♠ - объявление мажорной четвёрки;
 2БК - обе мажорных четвёрки.

Конвенция Блэквуда
Конвенция Блэквуда, или просто «Блэквуд» представляет собой вопрос о количестве тузов у партнёра, задаваемый искусственной заявкой 4 без козыря и систему ответов на этот вопрос по шагам. Например, если после заявки 4 без козыря оппонент спасовал, то первая возможная ступень — 5♣, вторая — 5♦ и т. д. Если оппонент вошёл в торговлю контрой, то первая ступень — пас, вторая — реконтра, третья — 5 треф и т. д. Обычно принимается, что если оппонент вошёл мастью, то первая ступень — контра, вторая пас, и т. д.

Классический вариант 
Классическими значениями ответов являются: первая ступень — 0 или 3 туза, вторая ступень — 1 или 4 туза, 3 ступень — 2 туза.

Современная торговля после вмешательства оппонентов использует одну из конвенций — PODI (pass = odd, double = even) либо DOPI (double = odd, pass = even). Пас или контра в этом случае означают чётное либо нечётное количество тузов. Это гарантирует, что партнеры не окажутся в шлемовом контракте без двух тузов, как это может произойти в классической схеме.

Конвенция «Римский Блэквуд»
Римский Блэквуд, или Блэквуд ключевой карты — улучшенный вариант конвенции Блэквуд, который учитывает не только количество тузов, но и также козырного короля и даму, что важно в шлемовых контрактах.

Римский Блэквуд, в отличие от обычного, задаётся на какой-то определённой (козырной) масти. Это обычно согласованная масть, но в зависимости от соглашений партнёров это может быть также масть, названная последней в торговле.

Козырный король приравнивается к тузу, таким образом, всего в колоде становится 5 тузов.

Стандартной заявкой для Римского Блэквуда является 4БК, что является вопросом, ответы:

5♣ — 0 либо 3 туза
5♦ — 1 либо 4 туза
5♥ — 2 туза без козырной дамы
5♠ — 2 туза с козырной дамой

Если у отвечающего есть избыточная длина в козырной масти, то он должен ответить, что у него есть козырная дама.
Если в согласованной масти есть суперфит, то в нём не будет потеряно взяток, несмотря на отсутствие дамы.

Иногда применяется модифицированный вариант Блэквуда, называемый 1430. В этом варианте изменено значение шагов. Первый шаг показывает 1 или 4 ценности, а второй — 0 или 3. Обычный порядок шагов обозначается как 3014.

Когда 4БК не является Блэквудом? 
Примером могут служить следующие ситуации:

В торговле 1БК — 4БК обычно предполагается, что 4БК — предложение назначить 6БК при максимуме силы открытия 1БК. Если действует такое соглашение, то вопрос о тузах на 1БК может быть задан заявкой 4♣ (конвенция Гербера). Ответы также даются по шагам.

Некоторые пары используют 4БК в качестве открытия или интервенции для показа очень длинных минорных мастей (трефы и бубны), предлагая партнёру выбрать одну из этих мастей для назначения как минимум гейма.

Бывают также ситуации, когда целесообразно играть бескозырный гейм, но уровень 3бк уже пройден.

Ссылки